Нэфис:
 «Нэфис» — производитель бытовой химии и масложировой продукции.
 «Нэфис» — футбольный клуб в Казани.